Titulcia (Madrid), een gemeente in de Spaanse provincie en regio Madrid
Titulcia (geslacht), een geslacht van vlinders van de familie visstaartjes